Csehország
 Předměřice nad Jizerou, település a Mladá Boleslav-i járásban
 Předměřice nad Labem, település a Hradec Králové-i járásban